Абрек — у кавказьких горян (горців) цим іменем називають чоловіка, що переймає на себе обітницю уникати життєвих радощів і бути безстрашним в усіх боях та зіткненнях з людьми
 Абрек Андрій — ректор Замойської академії, професор риторики і філософії моралі